Ла-Валь-д’эн-Бас (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла Гарроча. Занимает площадь 90,7 км². Население — 2 833 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Vall de Bas
 BAS Ràdio
 Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны